Le goéland est un terme générique désignant de nombreuses espèces d'oiseaux marins de la famille des laridés ;
 Le Goéland est aussi le nom de l'une des deux nefs de Jacques Cartier lors de son premier voyage en 1534 ;
 Le Goéland est une revue littéraire fondée en 1936 par Théophile Briant ;
 L'Association Goéland est un réseau regroupant les écoles alternatives du Québec ;
 Goéland est le surnom sous lequel était connue Yvonne Hagnauer, fondatrice de la Maison d'enfants de Sèvres.
 Les Goélands est une chanson de Damia.

Toponymes

Goéland, arrêt ferroviaire, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 31' 05" Nord; 76° 10' 00" Ouest.
Fosse du Goéland, fosse à saumon, Saint-Urbain (Québec) (municipalité de paroisse), Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 31' 49" Nord; 70° 30' 57" Ouest.
Île au Goéland, île dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 34' 58" Nord; 75° 50' 31" Ouest.
Île au Goéland, MRC Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (municipalité), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 30' 29" Nord; 59° 27' 48"  Ouest.
Île du Goéland, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 54' 20" Nord; 71° 16' 10" Ouest.
Île du Goéland, île dans Saint-Augustin (Le Golfe-du-Saint-Laurent) (municipalité), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 03' 27" Nord; 58° 36' 37" Ouest.
Parc du Goéland, parc public de La Prairie (ville), MRC Roussillon (municipalité régionale de comté), Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 24' 10" Nord; 73° 30' 07" Ouest
Rivière Goéland (lac des Commissaires), affluent du lac des Commissaires, dans Lac-Bouchette (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 17" Nord; 72° 16' 10" Ouest.
Ruisseau au Goéland, ruisseau dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques : 47° 55' 21" Nord; 70° 56' 52" Ouest.
Lacs de la Tête du Goéland, lacs dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé),  MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 10" Nord; 72° 40' 38" Ouest.

Arts
 Les Goélands une chanson de Damia